Čukovec je naselje kod Ludbrega u Varaždinskoj županiji.  Okolna sela su Bolfan i Globočec.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 340 stanovnika.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 322 stanovnika.

Poznate osobe 
Božidar Leiner

Izvori 

Naselja u Varaždinskoj županiji